Il existe, en France, de nombreux odonymes « Rue du 8-Mai-1945 », sous diverses graphies, en référence à un événement contemporain  survenu à cette date : 
 Principalement, la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.
 Localement, le massacre de Sétif du 8 mai 1945, début des exactions perpétrées à Sétif, Guelma et Kherrata, dans le département de Constantine en Algérie.

Décomptes par anciennes et nouvelles régions françaises 

Au , au moins   « Rue (du) 8-Mai-1945 » sont recensés dans les 27 anciennes et 18 nouvelles régions et dans les 36700 communes françaises.

Auvergne-Rhône-Alpes

Ancienne région Auvergne

Ancienne région Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté

Ancienne région Bourgogne

Ancienne région Franche-Comté

Bretagne

Centre-Val de Loire

Corse

Grand Est

Ancienne région Alsace

Ancienne région Champagne-Ardenne

Ancienne région Lorraine

Hauts-de-France

Ancienne région Nord-Pas-de-Calais

Ancienne région Picardie

Île-de-France

Normandie

Ancienne région Basse-Normandie

Ancienne région Haute-Normandie

Nouvelle-Aquitaine

Ancienne région  Aquitaine

Ancienne région Limousin

Ancienne région Poitou-Charentes

Occitanie

Ancienne région Languedoc-Roussillon

Ancienne région Midi-Pyrénées

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Régions d'outre-mer

Sources principales 

Géolocalisées
 maps.google.fr Google Maps
 geoportail.gouv.fr Géoportail
 openstreetmap.org OpenStreetMap
 viamichelin.fr ViaMichelin
Autres non géolocalisées
 annuaire-mairie.fr Annuaire-mairie
 rue-ville.info Rues de la ville

Notes, références et localisations

Notes

Références

Géolocalisations 

La mention éventuelle « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore répertorié dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin,  Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Voir aussi

Articles principaux 
 8-Mai (odonyme)
 Huit-Mai (odonyme)

Articles connexes 
 Rue du 8-Mai
 Avenue du 8-Mai-1945
 Place du 8-Mai-1945
 Rue du Huit-Mai-1945

08
05,08